Фраксионамијенто Сан Дијего има више значења:

 Фраксионамијенто Сан Дијего, Педрегал де Сан Мигел (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто Сан Дијего (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику